Струмиця — найбільше місто в східній Македонії.
 Струмиця або Струмешниця — річка в Македонії та у західній частині Болгарії, найбільша притока Струми.